Асьер Ильярраменди Андонеги (; род. 8 марта 1990 года в Мотрико) — испанский (баскский) футболист, полузащитник клуба «Реал Сосьедад».

Клубная карьера 
Асьер — воспитанник «Реал Сосьедада». С 2008 по 2011 год он выступал за «Реал Сосьедад Б», а за первую команду дебютировал в конце сезона 2009/10. Его дебют состоялся 19 июня 2010 года в матче против «Эльче». 23 января 2011 года Асьер дебютировал в Примере в матче против «Вильярреала». Сезон 2010/11 он провёл, в основном выступая за клубный дубль. С сезона 2011/12 Асьер регулярно выступал за первую команду «Реал Сосьедада».

12 июля 2013 года подписал контракт сроком на 6 лет с футбольным клубом «Реал Мадрид». Сумма трансфера игрока составила 38,9 млн евро. 30 млн евро были прописаны в контракте игрока в качестве отступных и чуть больше 8 млн евро составил НДС, который также заплатит «Реал».

22 февраля 2014 года впервые отличился забитым мячом в испанской Ла Лиге за мадридский «Реал» в матче с «Эльче» (3:0).

26 августа 2015 Асьер перешёл из мадридского клуба в «Реал Сосьедад», сумма трансфера составила 15 млн евро.

3 апреля 2021 будучи капитаном в команде Реал Сосьедад, завоевал Кубок Испании 2019/2020. Матч был перенес почти на год из-за пандемии.

Карьера в сборной 
Асьер выступал за различные юношеские и молодёжные сборные Испании. В составе юношеской сборной Испании до 17 лет он выигрывал серебряные медали чемпионата мира до 17 лет. В составе испанской «молодёжки» он выиграл молодёжный чемпионат Европы 2013.

Достижения 
 Реал Мадрид
 Обладатель Кубка Испании: 2013/14
 Победитель Лиги чемпионов: 2013/14
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2014

Реал Сосьедад 
Обладатель Кубка Испании: 2019/20
Итого: 5 трофея

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Sports.ru
 
 
 Профиль на futbolme.com 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Реал Сосьедад B»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Реал Мадрид»